Stripp ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Stripp, deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Peter Stripp (1935–2013), deutscher Drehbuch- und Hörspielautor sowie Regisseur